

Geografia

Austria 
 Schwarzenberg – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja
 Schwarzenberg am Böhmerwald – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Schwarzenberg/Erzgeb. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Szwajcaria 
 Schwarzenberg – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land
 Schwarzenberg – dawna nazwa gminy Le Noirmont

Osoby 
 Felix zu Schwarzenberg – polityk austriacki
 Friedrich Josef von Schwarzenberg – czeski duchowny
 Johann von Schwarzenberg – mistrz dworu
 Karl Philipp Schwarzenberg – książę austriacki
 Karel Schwarzenberg – polityk czeski, głowa rodziny Schwarzenbergów

Inne 
 Schwarzenberg – klasztor
 Schwarzenberg – ród
 Schwarzenberg – zamek